Соревнования в скиатлоне среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 27 февраля. 
 
Чемпионом мира впервые стал российский лыжник Александр Большунов, выступающий в команде РСФ. На финише он опередил всю команду Норвегии, занявшую в итоге места со 2-го по 6-е.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021